Calliotropis är ett släkte av snäckor. Calliotropis ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlemorsnäckor
Calliotropis